Фонд (, походить від  — «основа, дно») — запаси, ресурси, нагромадження, капітал. Інша назва — фонда́ція, фу́ндуш.

 Фонд — ресурси, запаси, нагромадження держави, підприємства і т. ін. || Матеріальні цінності, що здійснюють кругооборот у процесі виробництва.
 Фонд — кошти або матеріальні цінності, що мають цільове призначення, використовуються з певною метою. || Кошти, цінності, які нагромаджуються звичайно шляхом збирання для кого-, чого-небудь. || мн., розм. Готові гроші.
 Фонд — цінні папери, що дають прибуток у вигляді точно встановленого процента.
 Фонд — організація для надання матеріальної допомоги творчим працівникам (науковцям, письменникам, художникам і т. ін.). Неурядова неприбуткова структура, котра має свій засновницький фонд, та керується радою опікунів чи директорів, яка створена для служіння загальному добробуту. Фонди є основними інституціями на заході, через які приватні кошти та інші ресурси передаються громаді. Їх юридичний статус та значення для суспільства є різними в кожній країні. В Англії та Уельсі еквівалентом терміну «фонд» є термін «благодійна установа». Фонди відіграють важливу роль в таких країнах як: Сполучені Штати Америки, Німеччина, Нідерланди, Скандинавські країни, Іспанія та Італія. Для Франції та інших країн Європи їхнє значення менше. У деяких країнах їхня діяльність регулюється статутним правом, в інших — загальним правом або судом. У деяких країнах фонд не може бути створений без попереднього дозволу державних органів.

Примітки

Джерела 
 Фонд //

Посилання 

 
Благодійні фонди
Типи організацій